Rochette bezeichnet

 Rochette (Seugne), Fluss in Frankreich, Nebenfluss der Seugne

Rochette ist der Familienname folgender Personen:
 Charles-Jacques-Louis-Auguste Rochette de La Morlière (1719–1785), französischer Libertin, Literat, Theaterautor, Journalist und Schreiber von Pamphleten
 Désiré Raoul-Rochette (1789–1854), französischer Klassischer Archäologe
 Jean-Marc Rochette (* 1956), französischer Comiczeichner
 Joannie Rochette (* 1986), kanadische Eiskunstläuferin
 Stéphane Rochette (* 1968), schweizerisch-kanadischer Eishockeyspieler, -trainer und -schiedsrichter

Siehe auch:
 La Rochette